Чемпионат Румынии по футболу 1973/1974 — 57-й сезон главного футбольного первенства Румынии.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Румынии на rsssf.com

1973/1974
Румыния
Румыния
1973 год в Румынии
1974 год в Румынии